Dit is een lijst van planetoïden 1-100 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| (1) Ceres || - || 1 januari 1801 || Palermo || G. Piazzi
|-
| (2) Pallas || - || 28 maart 1802 || Bremen || H. W. Olbers
|-
| (3) Juno || - || 1 september 1804 || Sternwarte Lilienthal || K. Harding
|-
| (4) Vesta || - || 29 maart 1807 || Bremen || H. W. Olbers
|-
| (5) Astraea || - || 8 december 1845 || Driesen || K. L. Hencke
|-
| (6) Hebe || - || 1 juli 1847 || Driesen || K. L. Hencke
|-
| (7) Iris || - || 13 augustus 1847 || Londen || J. R. Hind
|-
| (8) Flora || - || 18 oktober 1847 || Londen || J. R. Hind
|-
| (9) Metis || - || 25 april 1848 || Markree || A. Graham
|-
| (10) Hygiea || - || 12 april 1849 || Napels || A. de Gasparis
|-
| (11) Parthenope || - || 11 mei 1850 || Napels || A. de Gasparis
|-
| (12) Victoria || - || 13 september 1850 || Londen || J. R. Hind
|-
| (13) Egeria || - || 2 november 1850 || Napels || A. de Gasparis
|-
| (14) Irene || - || 19 mei 1851 || Londen || J. R. Hind
|-
| (15) Eunomia || - || 29 juli 1851 || Napels || A. de Gasparis
|-
| (16) Psyche || - || 17 maart 1852 || Napels || A. de Gasparis
|-
| (17) Thetis || - || 17 april 1852 || Düsseldorf || R. Luther
|-
| (18) Melpomene || - || 24 juni 1852 || Londen || J. R. Hind
|-
| (19) Fortuna || - || 22 augustus 1852 || Londen || J. R. Hind
|-
| (20) Massalia || - || 19 september 1852 || Napels || A. de Gasparis
|-
| (21) Lutetia || - || 15 november 1852 || Parijs || H. Goldschmidt
|-
| (22) Kalliope || - || 16 november 1852 || Londen || J. R. Hind
|-
| (23) Thalia || - || 15 december 1852 || Londen || J. R. Hind
|-
| (24) Themis || - || 5 april 1853 || Napels || A. de Gasparis
|-
| (25) Phocaea || - || 6 april 1853 || Marseille || J. Chacornac
|-
| (26) Proserpina || - || 5 mei 1853 || Düsseldorf || R. Luther
|-
| (27) Euterpe || - || 8 november 1853 || Londen || J. R. Hind
|-
| (28) Bellona || - || 1 maart 1854 || Düsseldorf || R. Luther
|-
| (29) Amphitrite || - || 1 maart 1854 || Londen || A. Marth
|-
| (30) Urania || - || 22 juli 1854 || Londen || J. R. Hind
|-
| (31) Euphrosyne || - || 1 september 1854 || Washington || J. Ferguson
|-
| (32) Pomona || - || 26 oktober 1854 || Parijs || H. Goldschmidt
|-
| (33) Polyhymnia || - || 28 oktober 1854 || Parijs || J. Chacornac
|-
| (34) Circe || - || 6 april 1855 || Parijs || J. Chacornac
|-
| (35) Leukothea || - || 19 april 1855 || Düsseldorf || R. Luther
|-
| (36) Atalante || - || 5 oktober 1855 || Parijs || H. Goldschmidt
|-
| (37) Fides || - || 5 oktober 1855 || Düsseldorf || R. Luther
|-
| (38) Leda || - || 12 januari 1856 || Parijs || J. Chacornac
|-
| (39) Laetitia || - || 8 februari 1856 || Parijs || J. Chacornac
|-
| (40) Harmonia || - || 31 maart 1856 || Parijs || H. Goldschmidt
|-
| (41) Daphne || - || 22 mei 1856 || Parijs || H. Goldschmidt
|-
| (42) Isis || - || 23 mei 1856 || Oxford || N. R. Pogson
|-
| (43) Ariadne || - || 15 april 1857 || Oxford || N. R. Pogson
|-
| (44) Nysa || - || 27 mei 1857 || Parijs || H. Goldschmidt
|-
| (45) Eugenia || - || 27 juni 1857 || Parijs || H. Goldschmidt
|-
| (46) Hestia || - || 16 augustus 1857 || Oxford || N. R. Pogson
|-
| (47) Aglaja || - || 15 september 1857 || Düsseldorf || R. Luther
|-
| (48) Doris || - || 19 september 1857 || Parijs || H. Goldschmidt
|-
| (49) Pales || - || 19 september 1857 || Parijs || H. Goldschmidt
|-
| (50) Virginia || - || 4 oktober 1857 || Washington || J. Ferguson
|-
| (51) Nemausa || - || 22 januari 1858 || Nîmes || A. Laurent
|-
| (52) Europa || - || 4 februari 1858 || Parijs || H. Goldschmidt
|-
| (53) Kalypso || - || 4 april 1858 || Düsseldorf || R. Luther
|-
| (54) Alexandra || - || 10 september 1858 || Parijs || H. Goldschmidt
|-
| (55) Pandora || - || 10 september 1858 || Albany || G. M. Searle
|-
| (56) Melete || - || 9 september 1857 || Parijs || H. Goldschmidt
|-
| (57) Mnemosyne || - || 22 september 1859 || Düsseldorf || R. Luther
|-
| (58) Concordia || - || 24 maart 1860 || Düsseldorf || R. Luther
|-
| (59) Elpis || - || 12 september 1860 || Parijs || J. Chacornac
|-
| (60) Echo || - || 14 september 1860 || Washington || J. Ferguson
|-
| (61) Danaë || - || 9 september 1860 || Parijs || H. Goldschmidt
|-
| (62) Erato || - || 14 september 1860 || Berlijn || O. Lesser, W. Förster
|-
| (63) Ausonia || - || 10 februari 1861 || Napels || A. de Gasparis
|-
| (64) Angelina || - || 4 maart 1861 || Marseille || E. W. Tempel
|-
| (65) Cybele || - || 8 maart 1861 || Marseille || E. W. Tempel
|-
| (66) Maja || - || 9 april 1861 || Cambridge || H. P. Tuttle
|-
| (67) Asia || - || 17 april 1861 || Madras || N. R. Pogson
|-
| (68) Leto || - || 29 april 1861 || Düsseldorf || R. Luther
|-
| (69) Hesperia || - || 26 april 1861 || Milan || G. Schiaparelli
|-
| (70) Panopaea || - || 5 mei 1861 || Parijs || H. Goldschmidt
|-
| (71) Niobe || - || 13 augustus 1861 || Düsseldorf || R. Luther
|-
| (72) Feronia || - || 29 mei 1861 || Clinton || C. H. F. Peters
|-
| (73) Klytia || - || 7 april 1862 || Cambridge || H. P. Tuttle
|-
| (74) Galatea || - || 29 augustus 1862 || Marseille || E. W. Tempel
|-
| (75) Eurydike || - || 22 september 1862 || Clinton || C. H. F. Peters
|-
| (76) Freia || - || 21 oktober 1862 || Copenhagen Observatory || H. d'Arrest
|-
| (77) Frigga || - || 12 november 1862 || Clinton || C. H. F. Peters
|-
| (78) Diana || - || 15 maart 1863 || Düsseldorf || R. Luther
|-
| (79) Eurynome || - || 14 september 1863 || Ann Arbor || J. C. Watson
|-
| (80) Sappho || - || 2 mei 1864 || Madras || N. R. Pogson
|-
| (81) Terpsichore || - || 30 september 1864 || Marseille || E. W. Tempel
|-
| (82) Alkmene || - || 27 november 1864 || Düsseldorf || R. Luther
|-
| (83) Beatrix || - || 26 april 1865 || Napels || A. de Gasparis
|-
| (84) Klio || - || 25 augustus 1865 || Düsseldorf || R. Luther
|-
| (85) Io || - || 19 september 1865 || Clinton || C. H. F. Peters
|-
| (86) Semele || - || 4 januari 1866 || Berlijn || F. Tietjen
|-
| (87) Sylvia || - || 16 mei 1866 || Madras || N. R. Pogson
|-
| (88) Thisbe || - || 15 juni 1866 || Clinton || C. H. F. Peters
|-
| (89) Julia || - || 6 augustus 1866 || Marseille || É. Stephan
|-
| (90) Antiope || - || 1 oktober 1866 || Düsseldorf || R. Luther
|-
| (91) Aegina || - || 4 november 1866 || Marseille || É. Stephan
|-
| (92) Undina || - || 7 juli 1867 || Clinton || C. H. F. Peters
|-
| (93) Minerva || - || 24 augustus 1867 || Ann Arbor || J. C. Watson
|-
| (94) Aurora || - || 6 september 1867 || Ann Arbor || J. C. Watson
|-
| (95) Arethusa || - || 23 november 1867 || Düsseldorf || R. Luther
|-
| (96) Aegle || - || 17 februari 1868 || Marseille || J. Coggia
|-
| (97) Klotho || - || 17 februari 1868 || Marseille || E. W. Tempel
|-
| (98) Ianthe || - || 18 april 1868 || Clinton || C. H. F. Peters
|-
| (99) Dike || - || 28 mei 1868 || Marseille || A. Borrelly
|-
| (100) Hekate || - || 11 juli 1868 || Ann Arbor || J. C. Watson|}

Referenties 
 MPC Database Search, Minor Planet Center (MPC)
 Small-Body Database Lookup, Jet Propulsion Laboratory (JPL)

Planetoïdenlijsten